Tiselius ist der Nachname folgender Personen:

 Arne Tiselius (1902–1971), schwedischer Chemiker und Nobelpreisträger für Chemie
 Carl August Tiselius (1868–1936), schwedischer Statistiker, Schriftsteller und Historiker
 Daniel Tiselius (1682–1744), schwedischer Geistlicher und Gelehrter
 Gustaf August Tiselius (1833–1904), schwedischer Botaniker
 Karl Tiselius (1875–1954), schwedischer Jurist und Beamter

Tiselius bezeichnet außerdem:
 Tiselius (Mondkrater), ein nach Arne Tiselius benannter Mondkrater